

Osoby 
 Diego Godín – urugwajski piłkarz
 Guillaume Godin – francuski kardynał
 Louis Godin – francuski astronom
 Seth Godin – amerykański ekspert marketingu

Obiekty astronomiczne 
 Godin – krater na Księżycu
 (12715) Godin – planetoida pasa głównego